Ямантака ( Yamāntaka — санскр. — «Одолевший Яму (бога смерти)»; Ваджрабхайрава) — идам (санскр. — «иштадэвата») и дхармапала, гневная форма бодхисаттвы Манджушри.

Образ Ямантаки появился в Индии в первом тысячелетии новой эры. Описан в буддийской тантрической литературе.

Стал очень популярен в ареале тибетского буддизма.

Один из главных идамов тибетского буддизма, наряду с Хеваджрой, Гухьясамаджей, Чакрасамварой и Калачакрой, чья практика наиболее распространена в школе гелуг.

Иконография 
На тибетских танка в соответствии с текстами Ваджраяны Ямантаку изображают с шестнадцатью ногами, с тридцатью четырьмя руками, с девятью головами (одна из голов — бычья). Все головы снабжены тремя глазами. Тело синего цвета, с эрегированным лингамом. Одет в окровавленный плащ из слоновой кожи.

Значение имени 
, — Шинджепе, , — Давэйдэ цзиньган / Давэйдэ минван ();  — Дайтокумёо (сокр. Дайтоку); .

«Ямантака» («Убийца Ямы»), либо в пространной титулатуре «Шри Бхагаван Ямантака» (श्री भगवान् यमान्तक; «Славный Благословенный убийца Ямы»), — это распространённое имя Ваджрабхайравы (санскр. «Ваджрноужасающий»; ).

Примечания

Литература 
 Мялль Л. Ямантака // Мифы народов мира: Энциклопедия : в 2 т. / Гл. ред. С.А. Токарев. — М.: Советская энциклопедия, 1980-82. — Т.2: К—Я. — 720 с. — С.683, ст.2.
 То же // Мифологический словарь / гл. ред. Е.М. Мелетинский. — М.: Сов. энцикл., 1990. — 672 с. — С.630, ст.1. — ISBN 5852700320.
 Жуковская Н.Л. Ямантака // Буддизм: Словарь / Под общей ред. Н.Л. Жуковской, В.И. Корнева, А.Н. Игнатовича. — М.: Республика, 1992. — 287 с. — С.285. — ISBN 525001657X
 Андросов В.П. Ямантака // Андросов В.П. Индо-тибетский буддизм: энциклопедический словарь / В.П. Андросов, ИВ РАН. — М.: Ориенталия (ОR), 2011. — 446, [1] с. — С.396. — ISBN 9785919940074 («Самадхи»)
 Ямантака // Большой энциклопедический словарь

Идамы
Дхармапалы
Буддийская мифология